Угаров — русская фамилия.

Известные носители 

 
 
 Угаров, Борис Сергеевич (1922—1991) — советский художник, президент Академии художеств СССР (1983—1991).
 Угаров, Валерий Михайлович (1941—2007) — советский и российский кинорежиссёр, художник-мультипликатор, сценарист.
 Угаров, Виктор Александрович (род. 1986) — российский бегун-марафонец.
 Угаров, Владимир Александрович (1922—1977) — советский физик, автор учебника «Специальная теория относительности» для педагогических институтов.
 Угаров, Денис Вячеславович (род. 1975) — российский футболист.
 
 Угаров, Фёдор Яковлевич (1885—1932) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Угарова, Наталья Николаевна (род. 1936) — советский и российский химик, биохимик, биотехнолог.